Freeheld – documentario del 2007 diretto da Cynthia Wade, vincitore del premio Oscar
Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza (Freeheld) – film del 2015 diretto da Peter Sollett, basato sul documentario del 2007